Oetker oder Dr. Oetker steht für folgende Unternehmen:
 Dr. August Oetker KG, eine Holdinggesellschaft und international tätiger deutscher Familienkonzern
 Geschwister Oetker Beteiligungen KG, eine Holdinggesellschaft und international tätiger deutscher Familienkonzern
 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Teil der Oetker-Gruppe und Dachgesellschaft für die Nahrungsmittelsparte
 Dr. Oetker GmbH, ein Nahrungsmittelunternehmen für die Hauptmarke Dr. Oetker, geführt durch die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
 Dr. Arend Oetker Holding, eine Holdinggesellschaft in Berlin von Arend Oetker
 Siehe auch Oetker-Stammtafel Bielefelder Zweig 

Oetker ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Oetker (* 1982), deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller
 Arend Oetker (* 1939), deutscher Unternehmer, Sohn von Ursula Oetker
 August Oetker (1862–1918), deutscher Unternehmer, Gründer des Bielefelder Unternehmens Dr. August Oetker KG 
 August Oetker (Unternehmer, 1944) (* 1944), Urenkel des gleichnamigen Unternehmensgründers
 Brigitte Oetker (geb. Conzen), deutsche Kunsthistorikerin und Professorin am Institut für Kultur und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
 Carl Oetker (1822–1893), deutscher Jurist und liberaler Politiker
 Christian Oetker (1845–1931), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Ferdinand Oetker (* 1972), deutscher Unternehmer, Sohn von Rudolf-August Oetker
 Friederich Oetker (* 1982), deutscher Filmproduzent und Autor

 Hartmut Oetker (* 1959), deutscher Jurist und Professor
 Karl Oetker (* 19. Jh.), deutscher Arzt 
 Richard Oetker (* 1951), deutscher Unternehmer, Sohn von Rudolf-August Oetker
 Rosely Schweizer geb. Oetker (* 1940), deutsche Unternehmerin und Politikerin (CDU)
 Rudolf Oetker (1889–1916), deutscher Unternehmer
 Rudolf-August Oetker (1916–2007), deutscher Unternehmer, Enkel von August Oetker
 Ursula Oetker (1915–2005), deutsche Unternehmerin, Enkelin von August Oetker

Siehe auch:
 Oetker-Entführung
 Oetkerhalle
 Oetker Hotel Management